Томнатек има више значења:

 Томнатек (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Томнатек (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији